DSE est un code qui peut désigner :
 .

DSE est l'abréviation de :
 Doctrine sociale de l'Église, un ensemble de texte de morale sociale de l’Église catholique ;
 Développement en série entière, en mathématiques et particulièrement en analyse fonctionnelle ;
 Dose sans effet, la dose sans effet observable ;
 densité spectrale d’énergie ;
 , la police politique cubaine ;
 Division supérieure élite de la Ligue de Bretagne de football ;
 Dossier de santé électronique, un dossier intervenant dans le système d'information hospitalier ;
 Dossier social étudiant, une demande de bourse et de logement instruit par les CROUS.
Code